Éléonore d'Aragon (1182-1226), fille d'Alphonse II d'Aragon et de Sancha de Castille, mariée à Raymond VI, comte de Toulouse ;
 Éléonore d'Aragon (1325-1375), fille de Pierre II de Sicile, roi de Sicile et d'Élisabeth de Carinthie, mariée à Pierre IV, roi d'Aragon ;
 Éléonore d'Aragon (1328-1348), fille de Alphonse IV de Portugal, roi de Portugal et de Béatrice de Castille, mariée à Pierre IV, roi d'Aragon ;
 Éléonore d'Aragon (1333-1416) fille de Pierre, mariée à Pierre  de Lusignan, roi de Chypre ;
Éléonore d'Aragon (v. 1346-apr. 1369), fille du marquis de Randazzo, mariée à Guillaume de Peralta, comte de Caltabellotta ;
 Éléonore d'Aragon (1358-1382), fille de Pierre IV d'Aragon, roi d'Aragon, mariée à Jean , roi de Castille ;
Éléonore d'Aragon, fille illégitime de Alphonse V d'Aragon, roi d'Aragon, mariée à Mariano Marzano, prince de Rossano ;
 Éléonore d'Aragon (1402-1445), fille de Ferdinand  d'Aragon, roi d'Aragon, et d'Éléonore d'Albuquerque, mariée à Édouard , roi de Portugal ;
Éléonore d'Aragon (1446-?), fille illégitime de Jean II, roi de Navarre et d'Aragon, mariée à Louis de Beaumont, comte de Lerín - à ne pas confondre avec sa sœur consanguine Éléonore  de Navarre, elle aussi infante d'Aragon ;
Éléonore d'Aragon, fille de Ferdinand  de Naples, roi de Naples et d'Isabelle de Tarente mariée à Hercule  d'Este, duc de Modène et de Ferrare ;
Éléonore d'Aragon, fille du duc de Villahermosa, mariée à Jacques de Milá, comte d'Albayda.

Voir aussi
 Éléonore étant une forme d'Aliénor, voir aussi .

Homonymie dynastique